Betungan (Kedurang Ilir), een plaats in Indonesië
Betungan (Selebar), een plaats in Indonesië